Penitas ou Peñitas peut désigner :

Toponymes

Peñitas : une localité située près de l'embouchure du río San Juan.

Penitas : une ville du comté de Hidalgo dans l'État du Texas.

Barrage Peñitas : un barrage sur le río Grijalva.

Las Peñitas : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Urdaneta dans l'État d'Aragua ;
 Las Peñitas : capitale de la paroisse civile de Las Peñitas de la municipalité d'Urdaneta dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme